Hay Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Hay Island (Connecticut)
 Hay Island (Knox County, Maine)
 Hay Island (Lincoln County, Maine)
 Hay Island (Minnesota)
 Hay Island (Pennsylvania)

in Australien:
 Hay Island (Queensland)
 Hay Island (Tasmanien)